

Pessoas
Albert S. Burleson
Ed Burleson
Edward Burleson
Kevin Burleson
Nate Burleson
Omar Burleson
Rick Burleson
Tommy Burleson

Localidades
Burleson (Texas)
Condado de Burleson

Desambiguação